Dit is een lijst van planetoïden 2701-2800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (2701) Cherson || 1978 RT || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2702) Batrakov || 1978 SZ2 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2703) Rodari || 1979 FT2 || 29 maart 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2704) Julian Loewe || 1979 MR4 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2705) Wu || 1980 TD4 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (2706) Borovský || 1980 VW || 11 november 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2707) Ueferji || 1981 QS3 || 28 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (2708) Burns || 1981 WT || 24 november 1981 || E. Bowell
|-
| (2709) Sagan || 1982 FH || 21 maart 1982 || E. Bowell
|-
| (2710) Veverka || 1982 FQ || 23 maart 1982 || E. Bowell
|-
| (2711) Aleksandrov || 1978 QB2 || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2712) Keaton || 1937 YD || 29 december 1937 || G. Kulin
|-
| (2713) Luxembourg || 1938 EA || 19 februari 1938 || E. Delporte
|-
| (2714) Matti || 1938 GC || 5 april 1938 || H. Alikoski
|-
| (2715) Mielikki || 1938 US || 22 oktober 1938 || Y. Väisälä
|-
| (2716) Tuulikki || 1939 TM || 7 oktober 1939 || Y. Väisälä
|-
| (2717) Tellervo || 1940 WJ || 29 november 1940 || L. Oterma
|-
| (2718) Handley || 1951 OM || 30 juli 1951 || E. L. Johnson
|-
| (2719) Suzhou || 1965 SU || 22 september 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2720) Pyotr Pervyj || 1972 RV3 || 6 september 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2721) Vsekhsvyatskij || 1973 SP2 || 22 september 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (2722) Abalakin || 1976 GM2 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2723) Gorshkov || 1978 QL2 || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2724) Orlov || 1978 RZ5 || 13 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2725) David Bender || 1978 VG3 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2726) Kotelnikov || 1979 SE9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2727) Paton || 1979 SO9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2728) Yatskiv || 1979 ST9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2729) Urumqi || 1979 UA2 || 18 oktober 1979 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2730) Barks || 1981 QH || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (2731) Cucula || 1982 KJ || 21 mei 1982 || P. Wild
|-
| (2732) Witt || 1926 FG || 19 maart 1926 || M. F. Wolf
|-
| (2733) Hamina || 1938 DQ || 22 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (2734) Hašek || 1976 GJ3 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2735) Ellen || 1977 RB || 13 september 1977 || S. J. Bus, T. R. Lauer
|-
| (2736) Ops || 1979 OC || 23 juli 1979 || E. Bowell
|-
| (2737) Kotka || 1938 DU || 22 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (2738) Viracocha || 1940 EC || 12 maart 1940 || G. Kulin
|-
| (2739) Taguacipa || 1952 UZ1 || 17 oktober 1952 || J. L. Brady
|-
| (2740) Tsoj || 1974 SY4 || 26 september 1974 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2741) Valdivia || 1975 XG || 1 december 1975 || C. Torres, S. Barros
|-
| (2742) Gibson || 1981 JG3 || 6 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (2743) Chengdu || 1965 WR || 21 november 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2744) Birgitta || 1975 RB || 4 september 1975 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (2745) San Martin || 1976 SR10 || 25 september 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2746) Hissao || 1979 SJ9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2747) Český Krumlov || 1980 DW || 19 februari 1980 || A. Mrkos
|-
| (2748) Patrick Gene || 1981 JF2 || 5 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (2749) Walterhorn || 1937 TD || 11 oktober 1937 || K. Reinmuth
|-
| (2750) Loviisa || 1940 YK || 30 december 1940 || Y. Väisälä
|-
| (2751) Campbell || 1962 RP || 7 september 1962 || Universiteit van Indiana
|-
| (2752) Wu Chien-Shiung || 1965 SP || 20 september 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2753) Duncan || 1966 DH || 18 februari 1966 || Universiteit van Indiana
|-
| (2754) Efimov || 1966 PD || 13 augustus 1966 || T. M. Smirnova
|-
| (2755) Avicenna || 1973 SJ4 || 26 september 1973 || L. I. Chernykh
|-
| (2756) Dzhangar || 1974 SG1 || 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (2757) Crisser || 1977 VN || 11 november 1977 || S. Barros
|-
| (2758) Cordelia || 1978 RF || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2759) Idomeneus || 1980 GC || 14 april 1980 || E. Bowell
|-
| (2760) Kacha || 1980 TU6 || 8 oktober 1980 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2761) Eddington || 1981 AE || 1 januari 1981 || E. Bowell
|-
| (2762) Fowler || 1981 AT || 14 januari 1981 || E. Bowell
|-
| (2763) Jeans || 1982 OG || 24 juli 1982 || E. Bowell
|-
| (2764) Moeller || 1981 CN || 8 februari 1981 || N. G. Thomas
|-
| (2765) Dinant || 1981 EY || 4 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (2766) Leeuwenhoek || 1982 FE1 || 23 maart 1982 || Z. Vávrová
|-
| (2767) Takenouchi || 1967 UM || 30 oktober 1967 || L. Kohoutek
|-
| (2768) Gorky || 1972 RX3 || 6 september 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2769) Mendeleev || 1976 GZ2 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2770) Tsvet || 1977 SM1 || 19 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2771) Polzunov || 1978 SP7 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2772) Dugan || 1979 XE || 14 december 1979 || E. Bowell
|-
| (2773) Brooks || 1981 JZ2 || 6 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (2774) Tenojoki || 1942 TJ || 3 oktober 1942 || L. Oterma
|-
| (2775) Odishaw || 1953 TX2 || 14 oktober 1953 || Universiteit van Indiana
|-
| (2776) Baikal || 1976 SZ7 || 25 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2777) Shukshin || 1979 SY11 || 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2778) Tangshan || 1979 XP || 14 december 1979 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2779) Mary || 1981 CX || 6 februari 1981 || N. G. Thomas
|-
| (2780) Monnig || 1981 DO2 || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (2781) Kleczek || 1982 QH || 19 augustus 1982 || Z. Vávrová
|-
| (2782) Leonidas || 2605 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2783) Chernyshevskij || 1974 RA2 || 14 september 1974 || N. S. Chernykh
|-
| (2784) Domeyko || 1975 GA || 15 april 1975 || C. Torres
|-
| (2785) Sedov || 1978 QN2 || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2786) Grinevia || 1978 RR5 || 6 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2787) Tovarishch || 1978 RC6 || 13 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2788) Andenne || 1981 EL || 1 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (2789) Foshan || 1956 XA || 6 december 1956 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2790) Needham || 1965 UU1 || 19 oktober 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2791) Paradise || 1977 CA || 13 februari 1977 || S. J. Bus
|-
| (2792) Ponomarev || 1977 EY1 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2793) Valdaj || 1977 QV || 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2794) Kulik || 1978 PS3 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2795) Lepage || 1979 YM || 16 december 1979 || H. Debehogne, E. R. Netto
|-
| (2796) Kron || 1980 EC || 13 maart 1980 || E. Bowell
|-
| (2797) Teucer || 1981 LK || 4 juni 1981 || E. Bowell
|-
| (2798) Vergilius || 2009 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2799) Justus || 3071 P-L || 25 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2800) Ovidius || 4585 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten